Luigi Sansone – politico italiano (n. 1884)
Luigi Renato Sansone – politico italiano (n. 1903)